Oziórnoie (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Oziórnoie (Altai), localitat de la república de l'Altai, a Rússia
 Oziórnoie (Astracan), localitat de la província d'Astracan, a Rússia
 Oziórnoie (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Oziórnoie (Crimea), localitat de la república de Crimea, a Rússia